Chrást, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Chrást, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Chrást, comune del distretto di Plzeň-město, nella regione di Plzeň